Binhai kan syfta på:
 Binhai, Tianjin – ett stadsdistrikt i Tianjin i norra Kina
 Binhai, Yancheng – ett härad i Jiangsu-provinsen i östra Kina
 Binhai (socken i Kina, Shandong, lat 37,45, long 121,45)
 Binhai (socken i Kina, Shandong, lat 37,90, long 118,19)
 Binhai (köping i Kina, Hebei, lat 39,24, long 118,22)
 Binhai (köping i Kina, Hebei, lat 39,23, long 118,20)

WP:Projekt Kina